Kalholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalholm (4 km sydväst om Kasnäs, Kimitoön), Åboland, 
 Kalholm (1 km sydväst om Kasnäs, Kimitoön), Åboland,

Se även
Kalholma
Kalholmen
Kålholm
Kalvholm
Kallholm

Robotskapade Finlandförgreningar